Forro puede hacer referencia a:

 Idioma forro, una lengua criolla del portugués hablada en Santo Tomé y Príncipe.
 Forro (indumentaria), un componente de las prendas de vestir.
 Forro (náutica), una parte del casco de un barco.
 Preservativo, un elemento anticonceptivo y de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
 Forro, también llamado sobrecubierta, es una cubierta para proteger libros.

Enlaces externos